Арборе:
  — кушитское племя на юге Эфиопии.
 Екатерина Арборе (Екатерина Арборе-Ралли, 1875—1937) — румынская (молдавская) революционерка, уроженка Швейцарии.
 Арборе-Ралли.
 Арборея.